est :
 , un genre de poissons abyssaux
 , un genre de plantes